Andreas Riedler ist der Name folgender Personen:

* Andreas Riedler (Jurist) (* 1964), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Andreas Riedler (Regisseur), österreichischer Regisseur und Drehbuchautor